Víctor Amadeo de Saboya (1 de marzo de 1690 - 4 de abril de 1741) fue un noble italiano que fue príncipe de Carignano desde 1709 hasta 1741. Él era hijo del príncipe Manuel Filiberto de Saboya-Carignano y su esposa, María Ángela Caterina de Este.

Biografía 
Nacido en Turín, fue el tercer hijo, de cuatro y el hijo mayor.

Creado Caballero de la Anunciación en 1696, se casó, en Moncalieri el 7 de noviembre de 1714, con María Victoria Francisca de Saboya (1690-1766), hija legitimada de Víctor Amadeo II de Saboya, rey de Cerdeña y de Juana Bautista d'Albert de Luynes, condesa de Verrue.

Su suegro mostró afecto por él, pero terminó privándole, en 1717, de las  de renta anual, debido a un gasto excesivo. Fue entonces cuando huyó a Francia, a finales de 1718, con el fin de tomar posesión de su herencia.

Desde que había perdido el Castillo de Condé, que fue comprado por Jean-François Leriget de La Faye (cuando fue confiscado a su familia por Luis XIV, el 6 de marzo de 1719) se estableció en el Hôtel de Soissons, que transformó, con su esposa que lo había seguido hasta allí, en una suntuosa casa de juego, que durante un tiempo albergó al economista John Law. Él murió, arruinado, y su hôtel fue demolido para construir en su lugar una gran Sala de granos, ahora el sitio de la Bolsa de Comercio de París.

Durante sus años en París, era su amante la famosa bailarina Bárbara Campanini. Lord Arundel, un rico inglés, obtuvo los favores de Bárbara, pero su relación causó un gran escándalo cuando el  príncipe de Carignano los sorprendió juntos. La reacción del príncipe llevó a Bárbara a no presentarse en la escena por una semana y planear salir de París. El príncipe de Carignano fue capaz de convencerla, prometiendo a cambio plena libertad y una suma mensual considerable. 

Tenía una pasión por la Ópera de París, y fue nombrado intendente de los Menús-Plaisirs de Luis XV. Él trajo la desgracia del fermier général, recaudador de impuestos Alexandre de La Pouplinière después de que lo atrapó en compañía de su amante, la actriz María Antier.

Descendencia 
Los hijos de Víctor Amadeo y María Victoria fueron:

 José Víctor Amadeo (1716 - 1716).
 Ana Teresa (1717-1745), se casó en 1741 con Charles de Rohan, Príncipe de Soubise (1715-1787).
 Luis Víctor (1721-1778), príncipe de Carignano, contrajo matrimonio con la  landgravina Cristina Enriqueta de Hesse-Rothenburg.
 Víctor Amadeo (1722, murió joven).
 una hija, nacida en 1729.

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Saboya-Carignano
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en Turín
Fallecidos en París
Nobles de Italia del siglo XVII
Nobles de Italia del siglo XVIII
Duques de Carignan